Альтернати́ва (від  — один з двох) — необхідність вибору однієї з двох можливостей, що виключають одна одну. Теза, що допускає одну з двох або кількох можливостей. У логіці — кожний з членів диз'юнкції (логічної операції, яка виражає дві або більше можливостей, що виключають одна одну).

 «Альтернатива» — професіональний український футзальний клуб з Києва.
 «Альтернатива для Німеччини» — націоналістична та право-популістська політична партія Німеччини.
 «Альтернатива для Швеції» — шведська націоналістична та право-популістська політична партія.
 «Альтернатива» — газета неформальних організацій Донбасу в СРСР.
 «Альтернатива» — щотижневик Львівської соціал-демократичної організації в СРСР.
 «Альтернатива» — часопис національних демократів в СРСР.

Література 
 Альтернатива // 

 
  (17+1 алф. предм.-імен. покажчик)

Джерела 
 

Абстрактні поняття